Зіна Гаррісон і Лорі Макніл були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Гаррісон - з Пем Шрайвер, а Макніл - з Бетсі Нагелсен.

Макніл і Нагелсен у чвертьфіналі програли Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон.

Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши Гаррісон і Шрайвер з рахунком 7–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Player's Canadian Open 1988 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд